Armadale – miasto w Szkocji, w hrabstwie West Lothian
 Armadale – wieś w Szkocji, w hrabstwie Highland, w hrabstwie historycznym Sutherland
 Armadale – wieś w Szkocji, w hrabstwie Highland, na wyspie Skye
 Armadale – jedna z dzielnic Perth w Australii, formalnie o statusie miasta